Johan (eller Johann) Jensen er navnet på flere personer:

 Johann Friedrich Jensen (1788-1848) – dansk universitetskurator
 Johan Laurentz Jensen (1800-56) – dansk maler
 Johan Ludvig William Valdemar Jensen (1859-1925) – dansk matematiker
 Johan M. Due Jensen (1887-1955) – dansk underdirektør, cand.polit.
 Johan Jensen (nationalbankdirektør) (1895-1974) – dansk filialdirektør i Nationalbanken
 Johan Jensen (bokser) (1898-1983) – en dansk bokser
 Johan Jensen (skuespiller) (1859-1925) – dansk skuespiller